Le soleil est un format français de papier défini par l'AFNOR avec les dimensions suivantes : 60 × 80 cm. Il fait partie de la vingtaine de formats de tradition française dont l'AFNOR a normalisé les dimensions, à côté des formats internationaux définis par la norme ISO 216. Ces formats traditionnels tirent leur nom des filigranes qui les caractérisaient autrefois.

Notes et références 

Soleil